Fairview Park kan syfta på:

 Fairview Park, Indiana
 Fairview Park, Ohio